John Paul Jones (ur. 1747, zm. 1792) – żeglarz, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych
 John Paul Jones (ur. 1946) – brytyjski muzyk, członek grupy Led Zeppelin

Zobacz też 
 Paul Jones